Zelenay ist der Familienname folgender Personen:

 Gejza Zelenay (geb. 1924), tschechoslowakischer Opernsänger (Bass)
 Igor Zelenay (geb. 1982), slowakischer Tennisspieler